Аллар ( или ) — французская фамилия. Известные носители:

 Аллар, Андре-Жозеф (1845—1926) — французский скульптор.
 Аллар, Венсан (1921—1994) — бельгийский энтополог.
 Аллар, Мари (1742—1802) — французская балетная танцовщица.
 Аллар, Жан Франсуа (1785—1839) — француз, добившийся должности главнокомандующего армией Ранджит Сингха в Лагоре.
 Аллар, Жозеф (1873―1947) ― канадский скрипач и композитор.
 Аллар, Жозеф-Теофиль (1842—1912) — почётный прелат Римско-католической церкви, апостольский протонотарий, миссионер.
 Аллар, Морис Франсуа (1923—2004) — французский фаготист, композитор и педагог.
Аллар, Фредерик (род. 1997) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз»
 Аллар — село в Ярдымлинском районе Азербайджана

См. также